Węgierska Extraliga siatkarzy - 65. sezon walki o mistrzostwo Węgier organizowany przez Węgierski Związek Piłki Siatkowej (węg. Magyar Röplabda Szövetség). Zainaugurowany został 18 września 2010 roku i trwać będzie do wiosny 2011 roku. 

W sezonie 2010/2011 w Pucharze CEV Węgry reprezentować będą  i .

Drużyny uczestniczące

Pierwsza runda (alapszakasz)

Extraliga

Tabela wyników

Terminarz i wyniki spotkań

Tabela

NB I

Tabela wyników

Terminarz i wyniki spotkań

Tabela

Druga runda (keresztjáték)

Grupa 1-4

Tabela wyników

Terminarz i wyniki spotkań

Tabela

Grupa 5-9

Tabela wyników

Terminarz i wyniki spotkań

Tabela

Grupa 10-14

Tabela wyników

Terminarz i wyniki spotkań

Tabela

Trzecia runda (rájátszás)

Faza play-off

Drabinka

I runda

Ćwierćfinały 
(do dwóch zwycięstw)

II runda

Półfinały 
(do trzech zwycięstw)

Mecze o miejsca 5-8 
(do dwóch zwycięstw)

III runda

Finały 
(do trzech zwycięstw)

Mecze o 3. miejsce 
(do trzech zwycięstw)

Mecze o 5. miejsce 
(do dwóch zwycięstw)

Mecze o 7. miejsce 
(do dwóch zwycięstw)

Grupa 9-11

Tabela wyników

Terminarz i wyniki spotkań

Tabela

Grupa 12-14

Tabela wyników

Terminarz i wyniki spotkań

Tabela

Klasyfikacja końcowa

Statystyki, varia

Sety, małe punkty

Liderzy

Przypisy

Bibliografia 
 

2010 w piłce siatkowej
2011 w piłce siatkowej
Pierwszy poziom rozgrywek siatkarskich na Węgrzech
2010 na Węgrzech
2011 na Węgrzech